Нит:
 Нит (город) — город в Уэльсе
 Нит - Нет 
Нит (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Нит
 Нит (единица измерения) — единица измерения яркости в системе СИ
 Нит (имя) — православное имя
 Нит (река):
 Нит () — река в Онтарио, Канада (:en:Nith River)
 Нит (река, впадает в Кельтское море) () — река в Уэльсе (:en:River Neath)
 Нит (река, впадает в Ирландское море) () — река в Шотландии

Фамилия 
 Нит, Игорь Васильевич (1929—1993) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор МГУ.

См. также 
 НиТ
 АО НИТ

Примечания